Die Football League Championship 2012/13 war die neunte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 21. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 17. August 2012 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Cardiff City und Huddersfield Town (Endstand: 1:0), der letzte Spieltag fand am 4. Mai 2013 statt. Als Aufsteiger kamen Charlton Athletic, Sheffield Wednesday und Huddersfield Town dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr die Bolton Wanderers, die Blackburn Rovers und die Wolverhampton Wanderers, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Teilnehmer / Spielstätten

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off-Spiele 
1 Sieg nach Verlängerung

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison 

Quelle:

Weblinks 
 Offizielle Website der Football League (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen auf weltfussball.de
 England 2012-13 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13